Seeschlacht bei Kap St. Vincent bezeichnet drei Seeschlachten, die am Kap St. Vincent an der Südküste Portugals nahe der Straße von Gibraltar stattgefunden haben:
 zwischen der spanischen und niederländischen Fotte am 16. Juni oder 6. Oktober 1606 während des Achtzigjährigen Kriegs
 zwischen der spanischen und niederländischen Fotte am 4. November 1641 während des Achtzigjährigen Kriegs
 zwischen der britischen und spanischen Flotte am 16. Januar 1780 im Nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg, siehe Seeschlacht bei Kap St. Vincent (1780)
 zwischen der britischen und spanischen Flotte am 14. Februar 1797 im Ersten Koalitionskrieg, siehe Seeschlacht bei Kap St. Vincent (1797)
 zwischen der britischen und portugiesischen Flotte am 5. Juli 1833 im Miguelistenkrieg, siehe Seeschlacht bei Kap St. Vincent (1833)

Siehe auch:
 Seegefecht beim Kap St. Vincent (1681), zwischen spanischen und kurbrandenburgischen Geschwadern am 30. September 1681